Выражение — многозначный термин.

В лингвистике 
 Выражение — фраза, предложение некоторого языка.
 Крылатые выражения — вошедшие в повседневную речь устойчивые, афористические, образные выражения.

В математике и информатике 
 Алгебраическое выражение —  одна или несколько алгебраических величин (чисел и переменных), связанных между собой знаками арифметических операций.
 Выражение (информатика)—  комбинация значений, констант, переменных, операций и функций, которая может быть интерпретирована в соответствии с правилами конкретного языка программирования.
 Выражение (математика) — построенная по принятым в математике правилам комбинация чисел, букв, символов функций, символов операций, скобок и других математических обозначений.
 Логическое выражение — конструкция в математике или в языке программирования, результатом вычисления которой является «истина» или «ложь». 
 Регулярные выражения — шаблон для поиска или проверки строк текста в информатике.

См. также 
 Лямбда-выражение — специальный синтаксис для определения функциональных объектов, заимствованный из λ-исчисления.
 Неопределённое выражение
 M-выражение
 S-выражение